Despret peut faire référence à :

Patronyme 
 Albert Victoire Despret (1745-1825), personnalité politique française, député, général, chevalier de Saint-Louis
 Georges Despret (1862-1952), ingénieur, chercheur, artiste, maître verrier et capitaine d'industrie belge
 Maurice Despret (1861-1933), avocat belge, personnalité politique, juriste et banquier, sénateur
 Vinciane Despret (1959-), une philosophe belge

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme